Сура може да буде:

 Сура, поглавље Курана
 Сура (Месина), Италија
 Сура (град), Ирак
 Сура (река), Русија